Optical Character Recognition – riconoscimento ottico dei caratteri
 Optimum currency region – area monetaria ottimale
 Ordo Cisterciensium reformatorum – Trappisti, istituto di vita consacrata
 Over Consolidation Ratio – in geotecnica, rapporto di sovraconsolidazione
 Obstacle Course Race – disciplina sportiva